Saint-Benoît puede referirse a varias comunas francesas que toman el nombre de santos católicos (Benito de Nursia principalmente):
 Saint-Benoît, en Ain;
 Saint-Benoît, en Alpes de Alta Provenza;
 Saint-Benoît, en Aude;
 Saint-Benoît, en Vienne;
 Saint-Benoît, en La Reunión;
y allí:
 Saint-Benoît, universidad en La Reunión;
 Almirante Bouvet de Saint-Benoît, escuela en La Reunión;

Localidades francesas cuyo nombre empieza por "Sant-Benoît":
 Saint-Benoît-de-Carmaux, en Tarn;
 Saint-Benoît-des-Ombres, en Eure;
 Saint-Benoît-des-Ondes, en Ille y Vilaine;
 Saint-Benoît-d'Hébertot, en Calvados;
 Saint-Benoît-du-Sault, en Indre;
 Saint-Benoit-en-Diois, en Drôme;
 Saint-Benoît-la-Chipotte, en Vosges;
 Saint-Benoît-la-Forêt, en Indre y Loira;
 Saint-Benoît-sur-Loire, en Loiret;
 Saint-Benoît-sur-Seine, en Aube;